Charles Duval (1808-1876), architecte français ;
 Charles Duval (1873-1937), architecte français.